Vion – comune francese del dipartimento di Ardèche
Vion – comune francese del dipartimento di Sarthe
Vion – località italiana frazione del comune di Predaia, in provincia di Trento